Niemcy:
 Babenhausen – dzielnica Bielefeldu
 Babenhausen – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Babenhausen – stacja kolejowa w Babenhausen
 Babenhausen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Babenhausen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Babenhausen – były urząd (Amt)

Zobacz też:
 Bebenhausen